RT-2UTTH Topol M é uma linha de mísseis balísticos intercontinentais da Rússia, foi o primeiro míssil a ser desenvolvido depois do desmembramento da União Soviética.

Características 

Ele tem 22,7 metros de comprimento, 1,9 metros de diâmetro, cada míssil leva uma única ogiva que rende 550 quilotons, mas o projeto abrange a possibilidade de quatro ogivas, sua velocidade máxima é 7.320 m/sec, ou  26 400 quilômetros por hora, 9,5% mais rápido do que o míssil norte-americano  LGM-30 Minuteman (24 100 quilômetros por hora).

Desenvolvimento 

O projeto começou a ser desenhado na década de 1980, sendo redesenhado em 1992, com o primeiro teste em 20 de dezembro de 1994, sendo produzido ate hoje.

Ver também 
 LGM-30 Minuteman
 LGM-118 Peacekeeper
 AIR-2 Genie

Referencias 

Mísseis balísticos intercontinentais da Rússia
Força Estratégica de Mísseis